Villa Barbara ist der Name  folgender Gebäude:

 Villa Barbara (Gunzenheim)
 Villa Barbara (Hamburg)
 Villa Barbara (Saarlouis)